Perehoniwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Peregonowka/Перегоновка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Obuchiw, siehe Perehoniwka (Obuchiw)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Holowaniwsk, siehe Perehoniwka (Holowaniwsk)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Kobeljaky, siehe Perehoniwka (Kobeljaky)